Maven peut désigner :
 Apache Maven, un outil logiciel libre pour la gestion et l'automatisation de production des projets logiciels Java.
 MAVEN, une sonde spatiale destinée à l'exploration de Mars.
 Maven Huffman, un catcheur américain.